Le terme Tarkin peut faire référence à :
 Tarkin, un codec video libre et ouvert
un élément de Star Wars :
 Wilhuff Tarkin, un personnage, grand moff de l'Empire galactique
 Tarkin, un roman sur le personnage éponyme de James Luceno inclus dans l'univers dit officiel
 Tarkin, un personnage secondaire du jeu vidéo The Legend of Zelda